Giacomo di Borbone-Busset – scrittore e diplomatico francese
 Giacomo I di Borbone-La Marche – nobile francese
 Giacomo II di Borbone-La Marche – nobile francese
 Giacomo Enrico di Borbone-Spagna – nobile spagnolo
 Giacomo Pio di Borbone-Spagna – nobile spagnolo